Шпор (від ) — нижній кінець щогли або стеньги. Протиставляється топу.

Прізвище 

 Луї Шпор (1784—1859) — німецький скрипаль, композитор, диригент
 Розалія Шпор (1829—1919) — німецька арфістка

Див. також 
 Шпора (значення)